Il singolare del South Australian Open 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mike Bauer ha battuto in finale Miloslav Mečíř 3–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Chris Lewis (quarti di finale)
  Pat Cash (quarti di finale)
  Paul McNamee (semifinali)
  John Fitzgerald (secondo turno)

 Mike Bauer (campione) 
 Chip Hooper (quarti di finale) 
 Wally Masur (primo turno) 
 Brad Drewett (semifinali)

Tabellone

Legenda

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1983